Denkmal der Republik steht für:

 Denkmal der Republik (Wien)
 Cumhuriyet Anıtı, Monument in Istanbul